Turburea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Turburea (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj

 Turburea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Turburea (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea